AEGON International 2012 (kobiety)
 AEGON International 2012 (mężczyźni)